est le quinzième empereur du Japon à apparaître sur la traditionnelle liste des empereurs. Aucune date certaine ne peut être assignée pour le règne de cet empereur, mais il semble qu'il ait régné sur le pays du milieu à la fin du . La tradition lui attribue cependant des dates de vie de 210 à 310 et situe son règne à partir de 270, bien qu'aucune de ces dates n'ait été prouvée par ailleurs.

Il est le premier empereur historique du Japon, ses prédécesseurs étant à présent considérés comme appartenant à la légende du pays. Lui-même a été déifié comme Hachiman Daimyōjin, protecteur des guerriers et le clan Minamoto en a fait son kami protecteur.

Légende 
D'après le Kojiki et le Nihon shoki, Ōjin était le quatrième fils de l'empereur Chūai et de sa femme Jingū. 

Ōjin est considéré par les historiens comme un « empereur légendaire » du . Le règne de l'empereur Kinmei (vers 509-571), le 29e empereur  est le premier auquel l'historiographie contemporaine peut assigner des dates vérifiables; cependant, les noms et les dates classiquement acceptés des premiers empereurs sont considérés comme « traditionnels » jusqu'au règne de l'empereur Kanmu (737-806), le 50e souverain de la dynastie Yamato.

Chūai étant mort avant la naissance de son fils, Jingū devient régente et contrôle le pays. Ōjin naît en 210 à Tsukushi au retour de sa mère de l'invasion de la Corée et est  nommé prince Hondawake. Sa mère reste régente et il ne lui succède qu'en 270. Durant son règne, des immigrants d'origine chinoise venus par la péninsule coréenne, tels que Wani dont la famille est originaire de la commanderie chinoise de Lelang, et le prince Yuzuki no Kimi descendant de la dynastie chinoise des Qin, viennent s'installer au Japon. Ōjin, qui envoie Takenouchi no Sukune à la conquête de Kyūshū, vit dans deux palais à Osaka et on lui attribue le kofun de Habikino, près d'Osaka, pour tombe.

Le Nihon ōdai ichiran avance que Ōjin Tennō vécut 110 années, et en régna 41. À la construction de son premier temple, Ōsai-no-miya, huit pavillons (Yawata) blancs seraient « descendus du ciel », raison pour laquelle il fut assimilé à la déité Hachiman Daimyōjin, dont le nom se lit aussi Yahata-no-kami, le dieu aux huit bannières. 

Certains historiens l'assimilent à l'un des « cinq rois de Wa ».

Tombe 
  

Les historiens ont identifié la tombe de l'empereur Ōjin comme étant le tumulus Konda Gobyōyama Kofun, situé dans la ville de Habikino (préfecture d'Osaka). En 1848, un certain nombre d'objets ont été extraits d'une tombe satellite du tumulus, le Konda Maruyama Kofun, enregistrés aujourd'hui comme des Trésors nationaux et conservés au sanctuaire Konda Hachimangu. Ils comprennent deux arçons en bronze doré décorés avec des motifs de dragon, un fragment de bride avec une plaque en forme de miroir, une poignée d'épée en bois de cerf, des ornements de chevaux, des pointes de flèche en fer et des fragments de cuirasse. Les ornements équins montrent selon les historiens une nette influence continentale, et notamment du style des trois royaumes Yan du nord-est de la Chine durant l'époque dite des Seize Royaumes (348-436). Cela tend à démontrer l'existence de relations entre le continent et l'archipel aux  et s.

Le mausolée de ce monarque est formellement nommé et entretenu par l'Agence impériale sous le nom de Eega no Mofushi no oka no misasagi.

Notes et références

Voir aussi 
 Sakurai-jinja

Bibliographie

Liens externes 
 

Monarque du IIIe siècle en Asie
Empereur du Japon
Naissance en 210
Décès en 310
Habikino
Empereur légendaire du Japon